Résultats détaillés de l’édition 1923 du championnat de France de tennis.

Faits marquants 
En simple dames, Suzanne Lenglen est en larmes dans le cours du deuxième set. Elle est menée 4-0 et son adversaire Germaine Golding est applaudie sur une ligne contestée. La diva est tellement bouleversée qu'elle se tourne vers son père et lui demande si elle doit continuer. Son père lui dit de poursuivre, elle se reprend et remporte le set 6-4. Par après, son père lui aurait suggérer de boycotter Paris dans l'avenir.

Palmarès

Simple messieurs

Huitième de finale () 
Henri Cochet bat Jean le Besnerais (6-0, 6-0, 6-2)
Jacques Brugnon bat George Manset (6-8, 6-3, 6-4, 6-2)
Jean-François Blanchy bat Leonce Aslangul (4-6, 8-6, 6-0, 4-6, 7-5)
Roger Danet bat Félix Poulin (6-4 6-4 6-1)
Marcel Cousin bat Jean Samazeuilh (6-4, 6-4, 2-6, 6-4)
Pierre Hirsch bat J. Sabés (6-2 6-2 6-2)
Max Decugis bat Joseph Thellier de Poncheville (6-4, 3-6, 6-2, 8-6)
Paul Féret bat René Lacoste (4-6, 6-1, 6-2, 3-6, 6-2)

Quart de finale 
Henri Cochet bat Jacques Brugnon (6-2, 6-2, 6-2)
Jean-François Blanchy bat Roger Danet (6-1, 6-1, 6-1)
Pierre Hirsch bat Marcel Cousin (1-6, 8-6, 6-3, 6-1)
Max Decugis bat Paul Féret (7-9, 6-4, 6-3, 6-2)

Demi-finale 
Jean-François Blanchy bat Henri Cochet (6-4, 6-2, 6-1)
Max Decugis bat Pierre Hirsch (7-5, 6-4, 6-2)

Finale 
Jean-François Blanchy bat Max Decugis (1-6, 6-2, 6-0, 6-2)

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1923
France
France
Tennis en 1923
Sport en France en 1923